Heydenia är ett släkte av svampar. Heydenia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Heydenia